Улэгир-Чарас (устар. Улегир-Чарас, устар. Юлэгир-Чараас; ) — река 17 км длиной, правый приток реки Малая Куонамка. Протекает в Оленёкском улусе Республики Саха.

Устье реки служит точкой размежевания границ сразу трёх наслегов: Оленёкского, Кирбейского и Жилиндинского.

В районе реки залегают разведанные запасы горючих сланцев бороулахского горизонта куонамской формации.

Примечания 

Бассейн Анабара
Реки Якутии
Реки Оленёкского района